Веласкес може да се отнася за:
 Диего Веласкес (1599-1660), испански художник
 Карлос Веласкес (р. 1984), пуерторикански боксьор
 Кейн Веласкес (р. 1982), американски борец
 Консуело Веласкес (1916-2005), мексиканска музикантка